Moeder Maria kan verwijzen naar:
 Maria (moeder van Jezus)
 Maria Skobtsova (1891-1945), orthodox heilige, verzetsheldin